Termenul „Vultur” se poate referi la:

 Biologie:
 Vultur (pasăre) răpitoare

 Nume de produse:
 Firma Triumph-Adler (Vultur-Triumph) din Germania

 Denumiri geografice:
 Vultur (oraș) din Caucaz
 „Divoká Orlice” (Vulturul sălbatic) în Cehia
 „Tichá Orlice” (Vulturul liniștit) în Cehia
 Munții Vulturului în Cehia

 Simbol:
 Vultur (stemă)
 Vultur (ordin)
 Vultur (constelație)
 Vultur (locomotivă) prima locomotivă germană

Vezi și 
 Vulturu (dezambiguizare)
 Vultureni (dezambiguizare)
 Vulturești (dezambiguizare)
 Ordinul Vulturul Alb (dezambiguizare)

 Râul Vultur

 Vulturi, sat în județul Iași, România
 Vultureanca, sat în județul Dâmbovița, România
 Lacul Vulturilor

Nume de familie:
 George Vulturescu